Rynarzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin.
 Rynarzewo – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Oliwa